El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1989 fou la tercera edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 3 i 5 de març de 1989 al Budapest Sportcsarnok de Budapest (Hongria).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1989
Competicions esportives a Hongria
Esport a Budapest